RSSOwl est un agrégateur RSS et Atom libre et écrit en Java.

Son développement a été abandonné et ses mainteneurs recommandent de ne plus l'utiliser à cause de défauts de sécurité.

Notes et références 

Agrégateur
Logiciel libre